RGC steht für:
 Regional Germplasm Centre, heute: Centre for Pacific Crops and Trees, Saatgutbank
 Retinale Ganglienzelle, Nervenzellen des Auges
 TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg, ein Tanzsportverein
 Robert Gordon's College, altsprachliches Gymnasium in Aberdeen

Abkürzung